Hyèvre ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Hyèvre-Magny, Gemeinde im Département Doubs
 Hyèvre-Paroisse, Gemeinde im Département Doubs

Siehe auch:
 Yévre